HTMS steht für:
 His Thai Majesty’s Ship, Namenspräfix für Thailändische Militärschiffe; siehe Präfixe von Schiffsnamen
Moshi, ICAO-Code des tansanischen Flughafens

HTMS